Cine Brasil (Belo Horizonte)
 Cine Brasil TV
 Cine Brasil (TV Cultura)
Ou ainda:
 Cine Brasília